502 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 502 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Республике Мордовия. Код 640639.
 502 км, он же 503 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Курской области. Код 217319.
 502 км, Путевой пост 502 км   — путевой пост, Свердловская железная дорога (Ханты-Мансийский автономный округ). Код 796692.